Meadow Park, stadio casalingo del  e dell' femminile 
 Meadow Park, vecchio stadio casalingo dell'Albion Rovers
 Meadow Park, stadio casalingo del Dumbarton Harp
 Meadow Park, vecchio stadio casalingo del Gloucester City A.F.C.